Намивний процес (, , ) – 

 1) Процес розділення сипкого матеріалу у русловому потоці рідини (води) з відкладенням важких зерен в нижніх шарах. Елементи Н.п. мають місце при промиванні руд на шлюзах, у коритних мийках (мийницях), збагаченні вугілля в мийних жолобах і т.ін. Цілком на намивному принципі базується збага-чення корисних копалин в апаратах типу “лаводюн”, які відомі з зарубіжної практики, але не набули значного поширення.
 2) Акумуляція осадів (річкових, озерних, морських) при їх переміщенні хвилями і течією.

Див. також

 намивні споруди

Література